2009 Голяма награда на Белгия е 54-то за Голямата награда на Белгия и дванадесети кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 30 август 2009 година на пистата Спа-Франкоршан близо до градчетата Спа и Франкоршан, Белгия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия